Die 5. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen ( 1987 Women's World Open Squash Championship) fand vom 29. September bis 6. Oktober 1987 in Auckland, Neuseeland, statt. Im direkten Anschluss fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Mannschaften statt. Das Gesamtpreisgeld des von Squash New Zealand veranstalteten Turniers betrug 30.000 US-Dollar.

Titelverteidigerin Susan Devoy gewann die Neuauflage des Endspiels der letzten Austragung 1985 gegen Lisa Opie mit 9:3, 10:8 und 9:2. Sie war damit die erste Spielerin, die zum zweiten Mal Weltmeister wurde.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1987
Squashturnier 1987
Squashturnier in Auckland
Frauensquashturnier